Sibyla Saská (2. května 1515, Freiberg – 18. června 1592, Buxtehude) byla sasko-lauenburská vévodkyně z dynastie Wettinů.

Život 
Sibyla byla nejstarším dítětem vévody Jindřicha IV. Saského a Kateřiny, dcery meklenburského vévody Magnuse II.

Dne 2. února 1540 se v Drážďanech provdala za vévodu Františka I. Sasko-Lauenburského. Tento vztah byl také důležitý pro jejího bratra Mořice, během Šmalkaldské války.

Manželství se ukázalo býti nešťastným, její manžel ji obvinil z pomstychtivých a nevhodných činů proti jeho osobě. V pozdějších létech došlo k usmíření. V roce 1552 vypomohl na její žádost její bratr Mořic manželovi při vykoupení některých vesnic a zboží v Lübecku.

V roce 1588 sehrála významnou roli v poměru jejího syna Mořice, který žil na přelomu roku 1585/1586 v Buxtehude, v opatském domě v Altklosteru, s Giselou, manželkou Adama von Tschammera, kterou Sibyla nařkla z čarodějnictví.

Sibyla Saská zemřela v roce 1592 v Buxtehude, byla pohřbena v katedrále v Ratiboru.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 Machatschek, Edward: History of the Kingdom of Saxony: According to credible sources: deeds, documents, annals, chronicles, memorial books, memoirs, reports of the nuncius, commentaries, bullaria, private and public letters, speeches, state papers and collections of laws, as proven by careful comparison of older and newer histories, p. 301 
 von Kobbe, Peter: History and regional description of the Duchy of Lauenberg, Vol. 1, p. 295, p. 336

Reference

Externí odkazy 
 
 Godzik, Peter: Fortgang der Reformation im Lauenburger Land unter Franz I. von Sachsen-Lauenburg 

Wettinové (albertinská větev)
Askánci
Sasko-lauenburské vévodkyně
Narození v roce 1515
Narození 2. května
Narození ve Freibergu
Úmrtí v roce 1592
Úmrtí 18. června
Ženy